Спешневка — название населённых пунктов в России:
 Спешневка — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Спешнёвка — село в Кузоватовском районе Ульяновской области.